115  peut être principalement un nombre : 115 (nombre) ou une date : 115 et son opposé 115 av. J.-C..

Significations secondaires 
115  peut aussi faire référence à :
des lignes de transport en commun :
  

le numéro d'appel d'urgence téléphonique du SAMU social, en France
 une coordonnée : 
 115e méridien ouest  
 115e méridien est.

une unité militaire : 
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale

Homonymie de nombre